Гадкие лебеди:

 «Гадкие лебеди» (1967) — повесть братьев Стругацких.
 «Гадкие лебеди» (2006) — фильм Константина Лопушанского по одноимённой повести братьев Стругацких.